John Satterthwaite ist der Name folgender Personen:

* John Satterthwaite (Bischof von Gibraltar) (1925–2014), britischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Gibraltar
 John Satterthwaite (Bischof von Lismore) (1928–2016), australischer Geistlicher, Bischof von Lismore